Турнир по пляжному футболу на Европейских играх 2023 пройдет в июне 2023 года. В турнире примут участие восемь мужских сборных Европы и шесть женских.

Квалификация

Мужской турнир 

Сборная Польши автоматически прошла в финальную часть турнира на правах страны-хозяйки. Остальные семь команд определяться по итогам Евролиги 2022 года: на игры попадут по шесть лучшие команды суперфинала плюс победитель дивизиона B.

Сборные России и Беларуси были дисквалифицированы ЕОК из-за вторжения России в Украину и предоставления Беларусью своей территории.

Женский турнир 
Сборная Польши автоматически прошла в финальную часть турнира на правах страны-хозяйки. Остальные пять команд определяться по итогам Женской Евролиги 2022 года.

Сборные России и Беларуси были дисквалифицированы ЕОК из-за вторжения России в Украину и предоставления Беларусью своей территории.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Примечания 

Соревнования на Европейских играх 2023
Соревнования по пляжному футболу